NXT United Kingdom Championship – dawny tytuł mistrzowski profesjonalnego wrestlingu stworzony i promowany przez federację WWE. Mistrzostwo zostało ujawnione podczas konferencji prasowej w O2 Arenie w dniu 15 grudnia 2016. Pierwszy mistrz został wyłoniony jako zwycięzca 16-osobowego turnieju mającego miejsce 14 i 15 stycznia 2017 w Blackpool w Anglii. Tyler Bate wygrał turniej i stał się inauguracyjnym mistrzem.

Tytuł był głównym mistrzostwem brandu zawodników pochodzących z Wielkiej Brytanii, którego show ma być emitowane na WWE Network, lecz tytuł był broniony w rozwojowym brandzie NXT UK i w federacjach niezależnych.

Historia 
Podczas konferencji prasowej mającej miejsce w O2 Arenie z dnia 15 grudnia 2016, Triple H ogłosił organizację 16-osobowego turnieju koronującego pierwszego posiadacza WWE United Kingdom Championship. Turniej trwał dwa dni (14 i 15 stycznia 2017) oraz był nadawany na żywo ekskluzywnie na WWE Network. Mistrzostwo docelowo ma być najważniejszym tytułem planowanego show, które będzie kolejną tygodniówką federacji, lecz produkowaną wyjątkowo na terenie Wielkiej Brytanii. Nowe mistrzostwo nie ma nawiązania do nieaktywnego WWE European Championship.

W sierpniu 2022 roku, WWE ogłosiło, że brand NXT UK zostanie zawieszony i ponownie uruchomi się jako NXT Europe w 2023 roku. W związku z tym mistrzostwa NXT UK zostały zunifikowane w ich odpowiednikami mistrzostw NXT. Następnie, NXT United Kingdom Championship zostało zdezaktywowane 4 września 2022 roku na Worlds Collide. Na gali, NXT Champion Bron Breakker pokonał NXT United Kingdom Championa Tylera Bate’a i zunifikował oba mistrzostwa. Bate jest uznawany jako ostatni NXT UK Champion z Breakkerem jako zunifikowanym NXT Championem.

Inauguracyjny turniej

Wygląd pasa 

Pas United Kingdom Championship wygląda bardzo podobnie do pasa WWE Championship, lecz występuje kilka zmian. Na środkowej blaszce nie występuje logo WWE, lecz jest ono pomniejszone i wtopione w herb Wielkiej Brytanii. Sam herb i dodatkowe elementy są koloru złotego, zaś tło jest czarne. Na górze blaszki umieszczono napis „United Kingdom”, a na dole „Champion”. Tak jak w przypadku WWE Championship i WWE Universal Championship, pas mistrzowski posiada dwie boczne blaszki z domyślnym logiem WWE. Podczas zmiany posiadacza mistrzostwa, blaszki z logiem są zdejmowane i wymieniane na charakterystyczne dla wrestlera grafiki.

Historia tytułu

Nazwy

Panowania 
W historii było pięciu mistrzów i dwukrotnie tytuł posiadał Tyler Bate. Pierwszym mistrzem był także Tyler Bate. Najdłużej tytuł posiadał Walter, a jego panowanie trwało 870 dni. Tyler Bate był także najmłodszym mistrzem, wygrywając tytuł w wieku 19 lat, a Walter jest najstarszym, wygrywając tytuł, gdy miał 31 lat.

Łączna liczba posiadań

Zobacz też 
 WWE European Championship

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna historia tytułu NXT United Kingdom Championship

Tytuły mistrzowskie w NXT UK